Чемпіонат Угорщини з футболу 1931-32 — 29-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Ференцварош.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Шабарія (Сомбатгей) знявся зі змагань після 15 туру. у матчах, що залишились, клубу було зараховано технічні поразки.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Плей-оф 

|}

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1931-32
Угорщина
Угорщина
1931 в угорському спорті
1932 в угорському спорті